Příjmení Fikejz nosí více osobností:

 Daniel Fikejz (* 1954) – český hudebník, syn Jiřiny a Jaroslava
 Jaroslav Fikejz (1927–2008) – český atlet, manžel Jiřiny, otec Daniela
 Jiřina Fikejzová (1927–2020) – česká textařka, manželka Jaroslava, matka Daniela
 Miloš Fikejz (1959 – 2019) – český filmový publicista, historik a fotograf
 Vratislav Fikejz – fotbalista a krátkodobě i trenér SK Slavia Praha

Externí odkazy